Le rebond est un terme rencontré :
 en basket-ball ;
 en jonglerie ;
 en économie ;
 en cosmologie ;
 en  ;
 en informatique ;
 en musique.

Voir aussi 
 

no:Retur